święty Hilary
 Saint-Lary (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Lary (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje